Олег Макаревич:
 Макаревич, Олег Борисович (1934—2022) — советский и российский учёный в области разработки многопроцессорных вычислительных систем и средств защиты информации, доктор технических наук (1983), профессор (1986), заслуженный изобретатель РСФСР (1983), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001).
 Макаревич, Олег Леонтьевич (род. 1962) — начальник Общевойсковой академии ВС РФ (2014—2017), заместитель главнокомандующего ВМФ России по сухопутным и береговым войскам (2017—2019), генерал-лейтенант.
 Макаревич, Олег Юрьевич (род. 1962) — украинский композитор.